Biografies:
 Santa Rosa de Lima, (1586 - 1617), religiosa peruana 
 Rosa Venerini, religiosa italiana 
 Santa Rosa Filipina Duchesne, religiosa francesa 
 Toponímia
 Santa Rosa (Alcoi), barri d'Alcoi 
 Santa Rosa (Arizona), població de l'estat d'Arizona, Estats Units 
 Santa Rosa (Califòrnia), població de l'estat de Califòrnia, Estats Units 
 Santa Rosa (Lima), barri de Lima 
 Santa Rosa (Nou Mèxic), població de l'estat de Nou Mèxic, Estats Units 
 Santa Rosa (Santa Coloma de Gramenet), barri del municipi de Santa Coloma de Gramenet
 Santa Rosa (Texas), localitat dels Estats Units 
 Santa Rosa (Uruguai), municipi de l'Uruguai 
 Santa Rosa de Puig-rom, nucli de població del municipi de Roses 
 Santa Rosa de Sucumbíos, municipi equatorià 
 Illa Santa Rosa, una de les vuit illes Santa Bàrbara de Califòrnia 
 Tecnologia Plataforma Santa Rosa, plataforma de la marca Centrino